Точак може бити:

 Точак, округли предмет у облику диска

или:
 Точак (Слуњ), насељено мјесто у саставу града Слуња, Карловачка жупанија, Кордун, Република Хрватска
 Точак Перјасички, насељено мјесто у општини Бариловић, Карловачка жупанија, Република Хрватска